Драхотова (чеш. Drahotová) — чешская фамилия.

 Драготова, Анежка — чешская легкоатлетка.
 Драготова, Вероника — чешская актриса.
 Драготова, Элишка — чешская легкоатлетка, сестра Анежки Драготовой.